Brits-West-Indië en de daaropvolgende West-Indische Federatie
 Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport, een Amerikaanse luchthaven
 De ICAO-code voor Blue Wing Airlines, een Surinaamse luchtvaartmaatschappij
 Building and Wood Workers International, een wereldwijde federatie van vakbonden